Siemomysł, Siemimysł – imię męskie
 Siemomysł (książę Polan) – ojciec Mieszka I
 Siemomysł (książę pomorski) – ok. 1046
 Siemomysł inowrocławski (ur. 1245/1250, zm. 1287), książę inowrocławski.